Der nackte Wahnsinn ist

 der deutsche Titel des Bühnenstücks Noises Off (Theaterstück) von Michael Frayn (1982)
 Noises Off! – Der nackte Wahnsinn, deutscher Titel der Verfilmung dieses Bühnenstücks durch Peter Bogdanovich (1992)
 Rat Race – Der nackte Wahnsinn, deutscher Titel der US-amerikanisch-kanadischen Komödie Rat Race von Jerry Zucker (2001)